Stanisław Markiewicz (1839–1911) – lekarz
 Stanisław Markiewicz (1916–1941) – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Stanisław Markiewicz (ur. 1923) – religioznawca